Tierra Colorada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tierra Colorada, Juan R. Escudero, 
 Tierra Colorada, Santa Catarina Ixtepeji, 
 Tierra Colorada, Santa María Apazco, 
 Tierra Colorada, Santiago Apoala, 
 La Corregidora Tierra Colorada, ort, Oaxaca, San Miguel Chicahua, 
 Tierra Colorada, Hidalgo, Tlanchinol, 
 Tierra Colorada, Coicoyán de las Flores, 
 Tierra Colorada, Bochil, 
 Tierra Colorada, Acayucan, 
 Tierra Colorada, San Andrés Tenejapan, 
 Tierra Colorada, Acatepec, 
 Tierra Colorada, San José Tenango, 
 Tierra Colorada, San Luis Acatlán, 
 Tierra Colorada, Zapotitlán Tablas, 
 Tierra Colorada, San Felipe Tejalápam, 
 Tierra Colorada, San Lucas Zoquiápam, 
 Tierra Colorada, Tuxtla Gutiérrez, 
 Tierra Colorada, Santa María Zaniza, 
 Tierra Colorada, Delstaten Mexiko, Tianguistenco, 
 Tierra Colorada, Tabasco, Macuspana, 
 Tierra Colorada, Santa María Chilchotla, 
 Tierra Colorada, Santiago Ixtayutla, 
 Tierra Colorada, Teopisca, 
 Tierra Colorada, San Miguel Mixtepec, 
 Tierra Colorada, Putla Villa de Guerrero, 
 Tierra Colorada, Tlaxiaco, 
 Tierra Colorada, Ometepec, 
 Tierra Colorada, San Miguel Huautla, 
 Tierra Colorada, Puebla, 
 Tierra Colorada, Xochistlahuaca, 
 Tierra Colorada, Yajalón, 
 Tierra Colorada, Santiago Amoltepec, 
 Tierra Colorada, Santiago Tlazoyaltepec, 
 Tierra Colorada, Jalisco, Mezquitic, 
 Tierra Colorada, Santiago Tetepec, 
 Tierra Colorada, San Martín Peras, 
 Tierra Colorada, San Simón Zahuatlán,